

Lieux 
 Zinzin, un village du département et la commune urbaine de Tougan au Burkina Faso.
 Zinzin, une rivière à l'ouest de la ville de Bitou, située dans la province du Boulgou et la région du Centre-Est au Burkina Faso au Burkina Faso.

Culture 
 Zinzin, une émission de France Inter.
 Zinzin, un épisode littéraire de Clément Pansaers et le nom de son personnage.
 Les Zinzins de l'espace, une série télévisée d'animation française.

Divers 
 Un zinzin est, familièrement, un fou.
 Un objet quelconque, non nommé.
 Un bruit lancinant ou tonitruant ; un objet très bruyant ; un  canon (argot militaire vieilli).
 Un bal populaire ; un orchestre très bruyant.
 Un zinzin est, dans l'argot boursier, un investisseur institutionnel.

Notes et références

Voir aussi 
 Zozo